Termenul Insolație poate însemna:
Insolație (medicină): urgență medicală care poate apărea în cazul expunerii prelungite a corpului neprotejat la razele puternice ale soarelui.
Insolație (fizică): măsură a energiei radiației solare primite de o suprafață într-un timp dat
Prin insolație se mai înțelege:
1) Vătămarea provocată pomilor tineri prin excesul de căldură
2) Tratamentul prin expunere la soare.

Dezambiguizare